Răchitova két romániai helység román neve:
 Rakitova, Krassó-Szörény megyében
 Reketyefalva, Hunyad megyében